Gay:
 Gay — мужчина с гомосексуальной ориентацией.
 Gay — фамилия «Гей» на иностранных языках.